Boepple ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Boepple (1887–1950), völkisch-nationalsozialistischer Verleger in München und Staatssekretär im Generalgouvernement Polen
 Willard Boepple (* 1945), amerikanischer Bildhauer und Objektkünstler
 Willy Boepple (1911–1992), kommunistischer und sozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Ulrich Böpple (* 1963), deutscher Fußballspieler